Goldkind steht für:

 Goldkind, Geschichte von Astrid Lindgren, auch bekannt als Goldi (Geschichte)
 Goldkind Filmproduktion, Unternehmen für die Produktion von Kinofilmen

Goldkind ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Goldkind (* 1964), ein deutscher Musikproduzent und Musiker
 Igor Goldkind (* 1960), US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Goldkinder